Wallner ist der Name folgender geographischer Objekte:

Bayern:
 Wallner (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wallner (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Wallner an der Osterwies, Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Wallner am Wald, Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern

Österreich:
 Wallner (Gemeinde Pressbaum), Ort bei Pressbaum im Wienerwald, Niederösterreich
 Wallner (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Wallner ist ein Familienname, zu Namensträgern siehe Wallner (Familienname)

Siehe auch:

 Wallner-Linien, mikroskopische Brüche, die sich auf einer starren Oberfläche ausbreiten
 Walln
 Walner
 Waldner
 Waltner (Walthner)